Любимівська сільська рада — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Любимівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Андрушівський район
 Любимівська сільська рада — Запорізька область, Вільнянський район
 Любимівська сільська рада — Запорізька область, Гуляйпільський район
 Любимівська сільська рада — Запорізька область, Михайлівський район
 Любимівська сільська рада — Київська область, Вишгородський район
 Любимівська сільська рада — Херсонська область, Іванівський район
 Любимівська сільська рада — Херсонська область, Нововоронцовський район

Посилання 

 Пошук на сайті ВРУ